13 (тринадцать) — натуральное нечётное число, расположенное между числами 12 и 14. 

Шестое простое число, седьмое число Фибоначчи. В кириллической буквенной системе записи ГІ, в греческой ΙΓ'.

Свойства 
 Нечётное двузначное число.
 Одиозное число.
 Недостаточное число.
 Одно из трёх известных простых чисел Вильсона.
 Имеет простого близнеца .
 Сумма квадратов первых двух простых чисел: 13 = 22 + 32; 13 — 3-е центрированное квадратное число и 2-е простое среди них.

 13 — наибольшее число в примитивной пифагоровой тройке (5, 12, 13), то есть является длиной гипотенузы прямоугольного треугольника с длинами катетов 5 и 12: 132 = 52 + 122).
 Существует ровно 13 архимедовых тел.
13 — единственное число, равное сумме остатков от деления себя на все простые числа, меньшие себя.

Чёртова дюжина 

Боязнь числа13 называется трискаидекафобией. Специфический страх перед пятницей 13-го называют параскаведекатриафобией или фриггатрискаидекафобией.

Число13 в европейской культуре иногда считается несчастливым. В связи с этим в некоторых зданиях (особенно гостиницах) этажи нумеруются так, чтобы не нервировать трискаидекафобов: после 12-го этажа может сразу следовать 14-й, в здании могут существовать этажи 12А и 12Б, или же 13-й этаж может называться как «12+1». Иногда это также относится к номерам домов, помещений, квартир. В оперных театрах Италии иногда отсутствуют места с этим номером, и практически на всех кораблях после 12-й каюты сразу идёт 14-я. Также 13-й ряд иногда отсутствует в самолётах (после 12-го ряда идёт сразу 14-й).

Некоторые компании, выпуская нумерованные версии программного обеспечения, после 12-й версии переходят на другой механизм исчисления версий — например, Opera после 12-й версии выпустила версию2013. Также в связи с тетрафобией рынка юго-восточной Азии, из-за числа4 в составе числа14 пропускаются версии 13 и14, и выпускается сразу версия15. Примеры: Cisco IOS, Sybase ASE.

Из-за суеверности многих пилотов в США никогда не было истребителя F-13: за YF-12 (прототип SR-71) сразу же последовал F-14. Также номер13 обычно не используется в автогонках: за 12-м номером сразу идёт 14-й.

Бытовало суеверие (возможно, связанное с Тайной вечерей): если за одним столом соберутся 13человек, то один из них умрёт в течение года. Существовала даже специальная профессия «четырнадцатого гостя», которого специально приглашали на такие встречи с целью избегания несчастливого числа гостей. В США для борьбы с этим суеверием был создан «Клуб Тринадцати».

В России число13 также иногда считается несчастливым, и называют его «чёртовой дюжиной». Во время Первой мировой войны в составе русской армии вместо «13-й» армии была создана Особая армия.

В Англии число13 зовётся по-английски не чёртовой, а «пекарской дюжиной», или «дюжиной булочника» () или «большой дюжиной». История превращения в Англии числа13 в «пекарскую дюжину» началась со введением суровых штрафов за неполновесность фунтовых буханок хлеба. Хлеб неизбежно даёт усушку; чтобы избежать штрафов, все разносчики и лавочники, бравшие хлеб у пекарей, добавляли к каждой дюжине буханок одну лишнюю. Она по-английски называлась  («нехлеб») и разрезалась на довески ко всем буханкам, которые не дотягивали до фунта или до двух фунтов. В средние века булочники, боясь действовавших в то время суровых наказаний за обман покупателей (вплоть до отсечения руки), обычно добавляли лишнюю единицу товара к каждой продаваемой дюжине, чтобы случайно не обсчитаться в свою пользу.

Примечания

Литература 
 

Простые числа
Википедия:Статьи со ссылками на статьи об отдельных числах